Charnwood bezeichnet:

 Charnwood (Australien), ein Vorort von Canberra
 Charnwood (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Charnwood, ein britischer Verwaltungsbezirk